John Winthrop ist der Name folgender Personen:

* John Winthrop (1588–1649), englischer Puritaner und Gouverneur der Massachusetts Bay Colony
 John Winthrop, Jr. (1606–1676), englischer Puritaner und Gouverneur der Colony of Connecticut
 John Winthrop (Astronom) (1714–1779), US-amerikanischer Astronom und Hochschullehrer